Furtenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Furtenbach (1852–1918), bayerischer Oberstleutnant und Militärschriftsteller

Siehe auch:
 Christin Furtenbacher (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Furttenbach